bakhuis (gebouw), een bijgebouw
 Bakhuis (Recht), een bakhuis in Recht, België
 Bakhuis (Suriname), een plaats en gebied in Suriname
 Bakhuisgebergte, gebergte in Suriname
 personen:
 Carin Bakhuis
 Daniëlle Bakhuis
 Louis August Bakhuis